Il Campionato mondiale Supersport 2002 è la quarta edizione del campionato mondiale Supersport.

Il campionato piloti viene vinto da Fabien Foret, che consegue il primo storico titolo mondiale in questa competizione per la Honda e per il team Ten Kate. Alle sue spalle, i principali rivali del francese sono stati i due piloti del team Alstare, Fujiwara e Chambon, con le Suzuki GSX-R600. Campionato molto equilibrato, dove hanno realizzato vittorie in gara anche i due piloti del team Yamaha Belgarda, Whitam e Casoli, ed il campione uscente, Andrew Pitt, del team Kawasaki Racing.

Grazie agli ottimi risultati conseguiti dai piloti del team Alstare, la Suzuki riesce ad invertire il risultato della graduatoria piloti, vincendo il titolo costruttori staccando la Honda di soli venti punti. Lontana dalle rivali giapponesi la Ducati, che chiude ultima con un solo podio in stagione.

Piloti partecipanti
fonte

Calendario

Classifiche

Classifica Piloti

Sistema di punteggio

Costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni 

2002
Supersport